Plaatsen in de Verenigde Staten
Sheldon (Illinois)
Sheldon (Iowa)
Sheldon (Missouri)
Sheldon (North Dakota)
Sheldon (Texas)
Sheldon (Wisconsin)

Plaatsen in het Verenigd Koninkrijk
Sheldon (Aberdeenshire), Schotland
Sheldon (Derbyshire), Engeland
Sheldon (Devon), Engeland
Sheldon (West Midlands), Engeland
Sheldon (Wiltshire), Engeland

Overig
Sheldon Cooper, een personage uit de televisieseries The Big Bang Theory en Young Sheldon